Список дипломатических миссий в Северной Македонии — в настоящее время в столице Северной Македонии Скопье находится 32 посольство и 18 генеральных консульств разных стран. Несколько других стран имеют представительства, находящиеся в других столицах, в основном в Вене, Белграде, Софии и Анкаре.

Посольства                                     
Скопье

Почетные Генеральные консульства в Скопье / Куманово / Битола и других городах  
 Скопье 
 
   Австралия
   Белоруссия
   Бельгия
   Канада
   Дания
   Эстония 
  
   Гвинея
   Индонезия
   Израиль
   Латвия
   Литва
   Мексика
   Молдова
   Монголия
   Марокко  
  
   Перу
      
 Куманово
                                                                                                                              
  Румыния 
                                                                                                                                       
 Битола
                                                                                                                       
  Албания
  Австрия
  Босния и Герцеговина
  Болгария
  Хорватия
  Франция
  Греция
  Венгрия
  Черногория
  Румыния
  Россия
  Сербия
  Турция
  Великобритания
  Украина
    
 Охрид
  
  Польша
  Россия
  Словения
 Штип
                                                                                                                          
  Латвия
  Черногория
  Румыния
 Струга
  Республика Косово
  Турция
 Дебар
                                                                                                               
  Республика Косово
 Струмица
     
   Хорватия

Миссии 
  Европейский союз
  НАТО

Посольства открыть 
  Бразилия 
   Израиль

Бывшее посольство 
  Норвегия (Закрыт в 2012 г.)

Посольства в других странах

Примечания 

Посол Израиля-нерезидента в Северной Македонии (базируется в Иерусалиме) г-н. Дэн Орян сказал в интервью, что Израиль скоро откроет свое посольство в Скопье.

Внешняя политика Северной Македонии
Северная Македония